Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2018 war die 19. Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Freie Pyramide. Sie fand vom 27. November bis 1. Dezember 2018 im SK Sdorowje in Tjumen statt. Zum fünften Mal in Folge war Russland Austragungsland der WM.

Weltmeister wurde nach 2014 zum zweiten Mal Sergei Kryzhanovsky. Der Moldauer gewann im Endspiel mit 7:0 gegen den Russen Artjom Balow. Den dritten Platz teilten sich Semjon Saizew und Dastan Lepschakow. Titelverteidiger Älichan Qaranejew nahm in diesem Jahr nicht an der WM teil.

Modus 
Die 73 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an. Das Ausspielziel betrug sieben Gewinnspiele.

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Runde 3 bis Finale

Einzelnachweise 

2018
Billardveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Tjumen
Billardturnier in Russland